А́сэб (, ) — город в Эритрее. Административный центр провинции Дэбуб-Кэй-Бахри. Численность населения — 94 859 человек (на 2010 год).

История 
Близ современного Асэба в 200-х годах до н. э. фараоном Египта Птолемеем II был построен город Арсиноя, названный в честь сестры и позднее жены Птолемея II, Арсинои II.

Район Асэба стал первой итальянской территорией в Восточной Африке (с 1869, окончательно с 1882 года). В результате расширения этой территории и была создана итальянская колония Эритрея.

В 1998—2000 годах за обладание асэбским портом между Эритреей и Эфиопией велась война, окончившаяся уходом войск и флота Эфиопии, что окончательно лишило Эфиопию выхода к морю.

География 
Город и порт Асэб находится на крайнем юго-востоке Эритреи, на побережье Красного моря, в 480 километрах к юго-востоку от столицы страны Асмэры. В бухте Асэб лежит около 30 островов.

Климат

Экономика 
В городе находится крупный нефтеперерабатывающий завод, построенный Советским Союзом и закрытый в период войны Эфиопии и Эритреи, а также международный аэропорт. До 1998 года порт Асэб имел важнейшее значение как для торговли между Эритреей и Эфиопией, так и для всей внешней торговли Эфиопии, поскольку через него проходила львиная часть эфиопского экспорта. Ввиду конфликта Эфиопии и Эритреи и пограничного спора Эритреи с близлежащей Джибути торговля через Асэб значительно уменьшилась.

Примечания

См. также 
 Асэб (аэропорт)
 Дэбуб-Кэй-Бахри

 
Порты Африки